Пенделико́н (, ), в античной географии Брилесс () — гора в Греции высотой 1107 метров над уровнем моря. Вторая по высоте гора в Аттике после Парниса (1410 м). Расположена в 23 километрах к северо-востоку от центра Афин, площади Омониас, в северо-восточной части Афинской равнины, которую ограничивает вместе с Эгалео, Парнисом и Имитосом. Около 60—70 % её поверхности покрыто лесами.

Начиная с античных времён гора была известна во всей Элладе своим мрамором. Он использовался древними архитекторами для строительства Афинского Акрополя и стадиона Панатинаикос. Пентелийский мрамор отличается своим безупречно равномерным белым цветом с едва заметным желтоватым оттенком. Под солнечными лучами можно заметить его золотистый отблеск.

Гора известна монастырём Успения Пресвятой Богородицы в Пендели, расположенным на южном склоне северо-восточнее центра города . На северном склоне горы расположено немецкое военное кладбище Рапендозы.

См. также 
 Паросский мрамор
 Каррарский мрамор

Примечания 

Горы Греции
Аттика